Die Erste Division 1900/01 war die sechste Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. Oktober 1900 und endete am 10. März 1901.

Vereine 
Die Saison wurde mit neun Vereinen durchgeführt; vier Teams aus Brüssel, zwei aus Brügge und je eines aus Antwerpen, Verviers und Lüttich. Der FC Antwerpen entschied sich nicht teilzunehmen, da fast jeder Spieler den Verein verlassen hatte.

Abschlusstabelle 
Von den 72 Spielen wurden acht Begegnungen nicht ausgetragen. Die zugesprochenen Siege wurden bei der Tordifferenz nicht berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1900/01